La saison 1919-1920 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les douze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le meilleur club de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu afin de faire passer le championnat de 12 à 13 équipes.

C'est le SK Rapid Vienne, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat, en terminant en tête du classement final, à égalité de points (mais une meilleure différence de buts) avec le SV Amateure et 3 points d'avance sur le Wiener Sport-Club. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du Rapid, qui réussit un nouveau  doublé en remportant la  de la Coupe d'Autriche, battant en finale son dauphin en championnat, le SV Amateure.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
 

Source : bundesliga.at

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1919 en Autriche
1920 en Autriche